J’ai besoin de ton amour ( für „Ich brauche deine Liebe“) steht für:
 J’ai besoin de ton amour (EP), Extended-Play-Album von Freddy Quinn (1961)
 J’ai besoin de ton amour (Freddy-Quinn-Lied), Lied von Freddy Quinn (1961)
 J’ai besoin de ton amour (Johnny-Hallyday-Lied), Lied von Johnny Hallyday (1993)